Золотой конёк Загреба 2017 () — юбилейный 50-й международный турнир по фигурному катанию который состоялся в столице Хорватии — Загребе. Соревнования были организованы хорватской федерацией фигурного катания при поддержки ИСУ.

Спортсмены соревновались в загребском дворце спорта Дом Спортова в категориях: мужское и женское фигурное катание, парное катание и танцы на льду. В этих же номинациях прошли соревнования и среди юниоров.

Турнир прошёл с 6 по 9 декабря 2017 года. Это был заключительный десятый этап серии «Челленджер».

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

2017 год в фигурном катании
Золотой конёк Загреба
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Декабрь 2017 года
Спорт в Хорватии в 2017 году